Кубок Англии по футболу 2010/11 — 130-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 806 футбольных клуба, из которых 759 принимают участие, немного меньше чем в прошлом сезоне, в котором участвовало 762 футбольных клуба.

Турнир начался 14 августа 2010 года экстрапредварительным раундом и завершится финалом, который пройдёт 14 мая 2011 года на стадионе «Уэмбли». Титул защищал лондонский «Челси», который уже защитил его в прошлом сезоне, когда в финале 2010 года, в матче против «Портсмута» победил со счётом 1:0. В этом розыгрыше «Челси» выбыл из турнира в Четвёртом раунде, проиграв по пенальти «Эвертону». Победитель Кубка Англии сезона 2010/11 будет квалифицирован в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Календарь 

Легенда

Квалификационные раунды 
Все клубы, допущенные к участию в турнире, но не входящие в Премьер-лигу или Футбольную лигу, принимали участие в квалификационных раундах.

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 24 клуба из Первой Футбольной лиги и 24 клуба из Второй Футбольной лиги, а также победители предыдущего квалификационного раунда. Жеребьёвка первого раунда состоялась 24 октября 2010 года. Матчи прошли 6 ноября 2010 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 8 ноября 2009 года. В ней приняло участие 40 клубов-победителей первого раунда. Большинство матчей было сыграно 26, 27 и 29 ноября 2010 года.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 28 ноября 2009 года на стадионе «Уэмбли». К победителям второго раунда присоединилось ещё 44 клуба, представляющих Премьер лигу и Чемпионат Футбольной лиги. Большинство матчей было сыграно 8-9 января 2010 года.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 9 января 2011 года на стадионе «Уэмбли». Матчи четвёртого раунда состоялись 29 и 30 января 2011 года, переигровка матчей пройдет 16, 19 и 20 февраля 2011 года.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 30 января 2011 года на стадионе «Уэмбли». Матчи пятого раунда состоялись 19, 20 и 21 февраля 2011 года. Так как переигровка матчей Четвёртого раунда прошли 16, 19 и 20 февраля, то матчи пятого раунда для них состоялись 1 и 2 марта.

Шестой раунд 
Жеребьёвка шестого раунда прошла 20 февраля 2011 года на стадионе «Уэмбли». Матчи шестого раунда состоялись 12 и 13 марта 2011 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 13 марта 2011 года на стадионе «Уэмбли». Её провели главные тренеры мужской и женской сборных Англии: Фабио Капелло и Хоуп Пауэлл. Полуфинальные матчи состоялись 16 и 17 апреля 2011 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии на сайте TheFA.com

2010-2011
Кубок Англии